La fabbrica delle mogli (The Stepford Wives), romanzo di Ira Levin
La fabbrica delle mogli (The Stepford Wives), film del 1975 di Bryan Forbes tratto dal romanzo di Levin
The Stepford Wives, titolo originale del film del 2004 La donna perfetta, remake del film del 1975 diretto da Forbes